Правило 17 Правил игры в футбол — регламентирует процедуру выполнения углового удара.

Определение 
Угловой удар является способом возобновления игры. Угловой удар назначается, когда мяч, последний раз коснувшись игрока обороняющейся команды, полностью пересёк линию ворот по земле или по воздуху, и при этом в соответствии с Правилом 10 не был забит гол.
Гол, забитый команде соперника непосредственно с углового удара, засчитывается. Гол, забитый в свои ворота непосредственно с углового удара, не засчитывается.

Процедура 
Мяч устанавливается внутри углового сектора, ближайшего к месту, где мяч пересёк линию ворот, у неподвижного флагштока красного цвета на поле. Соперники находятся на расстоянии не менее, чем 9,15 м (10 ярдов) от углового сектора до тех пор, пока мяч не войдёт в игру. Мяч считается в игре, когда по нему нанесён удар и он находится в движении. Выполнивший удар игрок не может касаться мяча до тех пор, пока он (мяч) не коснётся какого-либо другого игрока или не покинет игру.

Нарушения и наказания 
Если игрок, выполнивший угловой удар, повторно коснётся мяча (не руками) прежде, чем мяч коснётся какого-либо другого игрока, то противоположная команда получает право на выполнение свободного удара с места, где произошло касание.

Если игрок повторно касается мяча руками:

 Если это вратарь в пределах своей штрафной площади, то противоположная команда получает право на выполнение свободного удара с места, где произошло касание;
 Если это полевой игрок, либо вратарь за пределами своей штрафной площади, то в зависимости от места нарушения, противоположная команда получает право на выполнение штрафного или 11-метрового удара.
В случае иных нарушений угловой удар повторяется.

Правила футбола